Па́вловский Поса́д — узловая железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в городе Павловский Посад Московской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Расположена на территории одноименного подмосковного города в 67,4 километрах от Курского вокзала Москвы. Время движения от станции до Курского вокзала (или обратно) на пригородном электропоезде — от 1 до 1,5 часов (в зависимости от рейса), на межрегиональном экспрессе Москва – Нижний Новгород (электропоезд Ласточка) – 42 минуты. Остановка межрегиональному экспрессу (оператор ФПК) поезду "Ласточка" №732/729 была введена с 04 августа 2019 года по многочисленным просьбам пассажиров.

Инфраструктура 
В границах станции кроме одноимённого остановочного пункта на главном ходу Горьковского направления также находятся платформы Ленская и Ковригино на однопутном ответвлении к Электрогорску.

Основной остановочный пункт — одна островная и одна боковая пассажирские платформы, соединённые пешеходным мостом. Оборудованы турникетами.

На станции от главного ходу Горьковского направления ответвляется однопутная линия на северо-восток до станции Электрогорск, при этом часть линии до пл. Ковригино является путём станции. Кроме того, на станции берут начало несколько подъездных путей. С северной стороны станции — выход к Привокзальной площади и автовокзалу.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Железнодорожные станции и платформы Павлово-Посадского городского округа